Cette page contient les pages d'homonymie de Adrien et Hadrien.

Adrien est un prénom masculin issu du latin et ayant pour origine un toponyme de Vénétie : Adria (dont dérive aussi celui de mer Adriatique).

Prénom Adrien

Prénom Hadrien

Variantes linguistiques

Popularité du prénom 
Depuis 1088, le nom d'Adrien sous la forme Adrian est très populaire en Flandre. Cette année-là, le comte Baudouin VI de Flandre fit déposer, dans une abbaye de Grammont, des reliques de saint Adrien de Nicomédie.

Pourtant, en France, le nom est resté quasiment inusité jusqu'au milieu des années 1960.

Patronyme 

 Ferdinand Adrien (ou Andrien), vers 1770-vers 1830, maître de chant français ;
 Gilles Adrien, scénariste et réalisateur français ;
 Jean Adrien (ou Andrien), vers 1768-vers 1824), maître de chant français ;
 Jean-Marie Adrien (1960-), danseur, chef d'orchestre, créateur et réalisateur français ;
 Martin Joseph Adrien (ou Andrien), 1776-1822, chanteur d'opéra et compositeur français, père de Thérèse Wartel ;
 Michel Adrien, homme politique haïtiano-québécois ;
 Philippe Adrien (1939-2021), auteur, scénariste et metteur en scène français ;
 Thérèse Adrien, épouse Wartel (1814-1865), compositrice, pianiste et critique musicale française ;
 Yves Adrien (1951-), écrivain et dandy français.

Saints et religieux des Églises chrétiennes

Saints des Églises chrétiennes

Papes 
 Adrien  (772-795)
 Adrien II (867-872)
 Adrien III (884-885)
 Adrien IV (1154-1159)
 Adrien V (1276)
 Adrien VI (1522-1523)

Patriarche 
 Adrien (1627-1700), patriarche de Moscou et de toutes les Russies de 1690 à 1700

Autre religieux 
 Adrien, moine et théologien grec du

Souverains 
 Adrien ou Hadrien, empereur romain

Autres personnages 
 Adrien de Tyr, rhéteur grec du 
 Adrien d'Orléans, comte palatin
 Adrien (né Adrien Renoux en 1816), danseur français

Toponymes

Άγιος Αδριανός (Agios Adrianos), Dème des Naupliens, Argolide ;

Mausolée d'Hadrien ou Château Saint-Ange à Rome ;
 Temple d'Hadrien, situé sur la piazza di Pietra, au Champ de Mars, à Rome ;
 Villa d'Hadrien à Tivoli ;

Saint-Adrien, commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France ;
 Bosc-Guérard-Saint-Adrien, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime et la région Haute-Normandie ;
 Le Mont-Saint-Adrien, commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France ;

Abbaye Saint-Adrien à Grammont ;

Saint-Adrien, municipalité du Québec (Canada) située dans la municipalité régionale de comté de Les Sources qui fait partie de la région administrative de l'Estrie ;
 Saint-Adrien-d'Irlande, municipalité dans la municipalité régionale de comté des Appalaches au Québec (Canada), située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;

Mur d'Hadrien, fortification en pierre et en tourbe construit à partir de 122  par les Romains, inscrit au patrimoine historique mondial.

Œuvres d'art et personnages de fiction 

 Adrien, opéra en 3 actes d'Étienne Nicolas Méhul (1791, création 1799)
 Adrien, film français réalisé par Fernandel, sorti en 1943 ;
 Adrien, téléfilm français réalisé par Pascale Bailly, sorti en 2008 ;
 Mémoires d'Hadrien (1951), œuvre littéraire de Marguerite Yourcenar.

Autres 
 Adrien, voilier construit en 2001 pour Jean-Luc Van Den Heede.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français